Лига чемпионов КАФ 2017 — 53-й розыгрыш главного клубного футбольного турнира КАФ и 21-й под названием Лига чемпионов КАФ (оригинальное название текущего розыгрыша — 2017 Total CAF Champions League). Победитель будет играть на клубном чемпионате мира 2017 и Суперкубке КАФ 2018. Действующий победитель турнира — Мамелоди Сандаунз.

Формат и участники 
На стадии квалификации турнир пройдёт в 2 этапа по системе плей-офф. Победители квалификационного этапа выйдут в групповой этап, проигравшие перейдут в Кубок Конфедерации. На групповом этапе 16 команд будут разбиты на 4 группы, игры пройдут в 2 круга по три тура (игра дома/игра на выезде). По 2 лучшие команды из групп выйдут в  этап плей-офф. Финал будет состоять их двух матчей.
Двенадцать стран, имеющих право делегировать сразу по два клуба, определяются на основе рейтинга КАФ за пятилетку с 2011 по 2015 годы.

Команды выделенные жирным шрифтом стартуют не с предварительного, а с 1-го раунда.

Квалификация

Предварительный раунд 

|}

Первый раунд 

|}
 16 победителей прошли в групповой этап, а проигравшие команды попали в плей-офф Кубка конфедерации КАФ 2017.

Групповой этап 
Жеребьёвка группового этапа состоялась 26 апреля 2017 года в Каире. 16 клубов были разбиты по 4 корзинам в соответствии с рейтингом КАФ. Из каждой корзины в группу попадала 1 команда.

Группа А 

Примечания
  1:ФИФА приостановила деятельность Футбольной ассоциации Судана (ФАС) 7 июля 2017 года. Соответственно обоим суданским клубам в матчах против Этуаль дю Сахель и Ферровьяриу да Бейра в последний игровой день группового этапа было засчитано техническое поражение.

Группа В 

Примечания
  1:Клуб Аль-Ахли Триполи вынужден был проводить домашние матчи за пределами своей страны по соображениям безопасности.

Группа С

Группа D

Раунд плей-офф

Сетка

Четвертьфиналы 

|}

Полуфиналы 

|}

Финал 
Первый матч

Ответный матч

Ссылки 
 Лига чемпионов КАФ на сайте КАФ
 Лига чемпионоф КАФ на сайте MTNfootball

2017
Футбол в Африке в 2017 году